Farolito puede referirse a:

 Farolito, lámpara fabricada con papel, en cuyo interior se instala una fuente de luz.
 Farolito, hierba perenne trepadora.
 Farolito, familia de peces muy extendidos por aguas templadas. 
 El nombre común de la planta Atractylis cancellata.
 El nombre común de la planta Narcissus cernuus.
 El nombre común de la planta '''''Trifolium stellatum.